Beun (scheepvaart), een scheepsruim om zand, grind, stenen of baggerspecie te transporteren  
 Bun (schip) of viskaar, een kast aan boord van een vissersschip om gevangen schaaldieren of vis levend te bewaren
 Beunhaas, iemand die voor (te) weinig geld klussen verricht en slecht werk aflevert 
 Zolder (gebouw) boven een stal, bedstede of kast
 Vonder (brug), losse, planken vloer